Сент-Монте́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Обиньи-сюр-Нер. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18227.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 155 км к югу от Парижа, в 60 км юго-восточнее Орлеана, в 50 км к северу от Буржа.

По территории коммуны протекает небольшая река Бут-Вив.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 212 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 148 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 117 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 79,1 %, в 1999 году было 68,1 %). Из 117 активных работали 110 человек (62 мужчины и 48 женщин), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 31 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сент-Монтен (XV век)
 Часовня Бель Фонтен
 Феодальной мотт

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер